Ян ван Рёйсбрук (устар. Рюйсбрук; ; 1293—1381), по прозвищу Великолепный или Удивительный — фламандский мистик, один из зачинателей нидерландской литературы. Известен под именем Doctor ecstaticus. В 1908 г. причислен католической церковью к лику блаженных (день памяти — 2 декабря).

Родился в деревне Рёйсбрук под Брюсселем. Сбежал из дома, воспитывался дядей, священником церкви Св. Гудулы в Брюсселе. В 1317 г. принял священство. Был викарием церкви Св. Гудулы, затем удалился в августинский монастырь Грунендал в Суаньском лесу и стал его настоятелем. Здесь и скончался.

Мистика Рёйсбрука, наследовавшая Дионисию Ареопагиту, выражалась, с одной стороны, в порицании церковной обрядности и ханжества, с другой — во внутреннем устройстве монастыря наподобие братства апостольских времён. Под влиянием Рёйсбрука Гергард Грот основал своё Братство общей жизни. 

Сочинения Рёйсбрука написаны частью на латинском, частью на средненидерландском языке. Главнейшие из них — «De vera contemplatione» и «De septem gradibus amoris». В них подчеркивается важность созерцательной аскетической жизни и христианской любви.

Повлиял на испанских мистиков. Его наследие знал Лейбниц. Сочинениями и фигурой Рёйсбрука глубоко интересовался Метерлинк, он перевел на французский и прокомментировал его трактат «Одеяние духовного брака» (1891), посвятил Рёйсбруку две главы в книге «Сокровище смиренных» и др.

Публикации на русском языке 
 Одеяние духовного брака. М.: Мусагет, 1910 (переизд.: Томск: Водолей, 1996)

Примечания

Ссылки 
 Страница в Библиотеке о. Якова Кротова
 Иоганн Рюйсбрук в BBKL
 

Католические блаженные
Религиозные деятели Нидерландов
Христианские мистики
Канонизированные в XX веке
Святые Нидерландов
Богословы Нидерландов
Святые по алфавиту
Христианские святые XIV века